Самодива:
 Самодива — фольклорно-мифологический персонаж у южно-славянских народов;
 Самодива — ледник на Антарктическом полуострове;
 Самодива — село в Болгарии.